Giuseppe Castiglione (1688-1766), frère jésuite italien, missionnaire en Chine et peintre à la cour impériale
 Giuseppe Castiglione (1829–1908),  artiste connu pour ses peintures de genre et ses portraits
  (1963-), député régional sicilien, député italien et député européen.